Bickelhaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Bickelhaupt (1932–2013), deutscher Chemiker und Hochschullehrer in den Niederlanden
 Götz Bickelhaupt (1928–1987), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer
 Greta Bickelhaupt (1865–1919), deutsche Erzieherin, Heimatdichterin und Schriftstellerin
 Ruth Bickelhaupt (1921–2022), deutsche Schauspielerin
 Werner Bickelhaupt (* 1939), deutscher Fußballtrainer